Involucionismo puede referirse a:
Involución:  Referido a todo proceso, organización, organismo o sistema que retrocede o se retrotrae en su progreso o desarrollo.

Involución:  Un tema de un grupo musical colombiano metal Athanator.

Involucionismo político, más conocido como ultraconservadurismo, actitud política que pertenece a aquellos que desean establecer un estilo de sociedad más antigua mediante reformas que vuelvan a establecer normas del pasado. Vulgarmente, se podría decir que es la parte más extrema del conservadurismo.

Involucionismo filosófico.